Souchette est le nom vernaculaire de plusieurs espèces de champignons appartenant à différents genres et croissant souvent en touffes sur des souches :
 Gymnopus fusipes
 Kuehneromyces mutabilis
 Armillaria mellea, appelée aussi Grande souchette

Voir aussi 
 Souchette du peuplier, Agrocybe cylindrica.

Notes et références 

Nom de champignon ambigu